Ива́н Салтыко́в:
 Салтыков, Иван Михайлович (?—1611) — русский деятель времён Смуты.
 Салтыков, Иван Николаевич (1870—1941) — князь, генерал-майор.
 Салтыков, Иван Павлович (1917—1980) — Герой Советского Союза.
 Салтыков, Иван Петрович (1730—1805) — граф, генерал-фельдмаршал, московский военный губернатор.